Ras eller RAS kan syfta på

 Ras (geologi) – när hållfastheten i marken försämras såpass att marken inte längre är i jämvikt utan börjar att röra på sig
 Ras – indelning av husdjursarter
 Människoraser – ett spekulativt klassificeringssystem som delar in den moderna människan i stora populationer eller grupper
 Ras (fantasy) – indelning av varelser i fantasyverk
 RAS –  en del av hjärnstammen, se Retikulära aktiveringssystemet

Geografi

Azerbajdzjan 

 Aras River, vattendrag,

Indonesien 

 Pulau Raas, ö, Jawa Timur,

Serbien 

 Ras – äldre namn för Stari Ras, ruinstad i Serbien och ett världsarv